Opposition kan syfta på:

 opposition (astronomi) – två himlakroppar ligger i opposition när de befinner sig på motsatta sidor av himlen sett från jorden
 Opposition (anatomi) – då till exempel tummen rör sig mot övriga fingrar på samma hand
 Lingvistisk opposition – inom strukturell lingvistik utgörs av motsatspar, såsom singularis–pluralis
 Politisk opposition – de politiska partier som inte innehar regeringsmakten
 Opposition (schack) – en spelställning i schack
 Opposition (studier) – på uppsatser

Se även 
 Dialektik